Die 96. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  96. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  96. Division (Republik China), kämpfte im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und im Pazifikkrieg
  96. Division (Japanisches Kaiserreich)
  96th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Verbände Luftstreitkräfte 
  96th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern